A Fotballaget Fart norvég labdarúgócsapat Hamar Vang városrészében. A klub leginkább női csapatáról ismert, akik 2008-ban és 2012-ben az élvonal tagjai voltak. Hazai meccseiket a Fartbanán rendezik.

Története 
A norvég válogatott Thorstein Helstad és Kristin Bekkevold egyaránt itt kezdte pályafutását.

2016 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Season
! 
! H.
! J.
! Gy.
! D
! V.
! G+
! G-
! P
!Kupa
!Megjegyzés
|-
|2004
|1. divisjon
|align=right |7
|align=right|18||align=right|7||align=right|1||align=right|10
|align=right|34||align=right|46||align=right|22
|2. forduló
|
|-
|2005
|1. divisjon
|align=right |7
|align=right|18||align=right|4||align=right|7||align=right|7
|align=right|26||align=right|39||align=right|19
|2. forduló
|
|-
|2006
|1. divisjon
|align=right |8
|align=right|18||align=right|4||align=right|3||align=right|11
|align=right|24||align=right|38||align=right|15
|3. forduló
|
|-
|2007
|1. divisjon
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|18||align=right|9||align=right|5||align=right|4
|align=right|28||align=right|22||align=right|32
|2. forduló
|Feljutott a Toppserienbe
|-
|2008
|Toppserien
|align=right bgcolor=red|12
|align=right|22||align=right|0||align=right|1||align=right|21
|align=right|13||align=right|86||align=right|1
|3. forduló
|Kiesett az 1. divisjonba
|-
|2009
|1. divisjon
|align=right |4
|align=right|22||align=right|10||align=right|10||align=right|2
|align=right|42||align=right|23||align=right|40
|3. forduló
|
|-
|2010
|1. divisjon
|align=right |5
|align=right|22||align=right|9||align=right|5||align=right|8
|align=right|35||align=right|33||align=right|32
|1. forduló
|
|-
|2011
|1. divisjon
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|20||align=right|13||align=right|3||align=right|4
|align=right|53||align=right|25||align=right|42
|2. forduló
|Feljutott a Toppserienbe
|-
|2012 
|Toppserien
|align=right bgcolor=red|12
|align=right|22||align=right|0||align=right|0||align=right|22
|align=right|9||align=right|108||align=right|0
|3. forduló
|Kiesett az 1. divisjonba
|-
|2013 
|1. divisjon
|align=right |10
| align="right" |20||align=right|3||align=right|3|| align="right" |14
| align="right" |21|| align="right" |55||align=right|12
|1. forduló
|
|-
|2014 
|1. divisjon
|align=right |8
| align="right" |22||align=right|6||align=right|7|| align="right" |9
| align="right" |34|| align="right" |50||align=right|25
|1. forduló
|
|-
|2015 
|1. divisjon
|align=right |7
| align="right" |22||align=right|6||align=right|9|| align="right" |7
| align="right" |39|| align="right" |35||align=right|27
|1. forduló
|
|-
|-
|2016 
|1. divisjon
|align=right |9
| align="right" |22||align=right|7||align=right|4|| align="right" |11
| align="right" |25|| align="right" |45||align=right|25
|1. forduló
|
|-
|-
|2017 
|1. divisjon
|align=right |10
| align="right" |22||align=right|7||align=right|3|| align="right" |12
| align="right" |30|| align="right" |42||align=right|24
|2. forduló
|
|-
|-
|2018 
|1. divisjon
|align=right bgcolor=gold|1
| align="right" |22||align=right|14||align=right|5|| align="right" |3
| align="right" |45|| align="right" |20||align=right|47
|2. forduló
|Feljutott a Toppserienbe
|-
|2019 
|Toppserien
|align=right bgcolor=red|12
|align=right|22||align=right|2||align=right|4||align=right|16
|align=right|14||align=right|60||align=right|10
|2. forduló
|Kiesett az 1. divisjonba
|}

Jegyzetek

Források 
Hivatalos honlap

Norvég női labdarúgócsapatok
1982-ben alapított labdarúgócsapatok